La Robe blanche peut désigner :
La Robe blanche, le film français de Louis Feuillade de 1913 ;
La Robe blanche (Al-Ridaʼ al-Abyaḍ), le film égyptien de Hassan Ramzi sorti en 1975 ;
La Robe blanche, le roman de Nathalie Léger paru en 2018.